het verschijnsel van twee tegengestelde uitersten (bijvoeglijk naamwoord: bipolair, tweepolig)

Elektriciteitsleer

 De twee uiteinden (polen) in een elektrisch circuit waartussen een potentiaalverschil bestaat, zie Pool (elektriciteit) 
 Dubbelpolige schakelaar, een schakelaar die twee gescheiden stroomkringen kan bedienen. 
 Bipolaire transistor, een bepaald type transistoir

Psychiatrie

 Bipolaire stoornis, een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door wisselende gemoedsstemmingen.

Internationale betrekkingen

 Bipolariteit (internationale betrekkingen)